Морской кадетский корпус в Севастополе при Императорском Черноморском флоте России — уникальное закрытое начальное военно морское учебное заведение по программам Российской империи с полным пансионом, существовавшее 1915 по 1920 год, до эвакуации в результате Крымской операции, продолжением его стал Бизертинский морской кадетский корпус при Русской эскадре в форте Джебель Кебир в Тунисе.

История 
Образован в 1915 году. Располагался в здании построенном в бухте Голландия в 1915—1916 годах по проекту и под руководством архитектора Александра Александровича Венсана (1871—1940), ныне занимает Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности.
 
Первым директором открытого в Севастополе 1 октября 1916 года Морского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича кадетского корпуса был назначен капитан 2-го ранга Машуков, Николай Николаевич.
 
Через несколько месяцев Временное правительство России принимает решение о его закрытии.
 
Деятельность возобновляется в 1919 году также под руководством Н. Машукова.
 
С 14 октября 1919 года его сменил будущий контр-адмирал С. Н. Ворожейкин и с ноября 1920 года корпус возглавлял Герасимов, Александр Михайлович (адмирал).

По приглашению протопресвитера армии и флота Георгия Шавельского место законоучителя занял протоиерей Спасский, Георгий Александрович из Ведомства военного духовенства.

Капитан 1-го ранга Берг, Владимир Владимирович служил с 8 марта 1916 по 1917 год ротным командиром в корпусе и с осени 1917 года заведовал имуществом и зданиями корпуса, а также был начальником охраны
 
Кнорринг, Николай Николаевич — преподавал историю
 
С 1920 года 1-ю роту корпуса составили кадеты Владивостокского морского училища, эвакуированные на крейсерах «Якут» и «Орел», под командой капитана 1-го ранга М. А. Китицина первоначально прибывшие в Югославию, часть из них пошли в Крым, влившись в состав Морского корпуса в Севастополе.

30 октября 1920 года корпус эвакуирован через Босфор в Бизерту, Тунис на линкоре «Генерал Алексеев»

См. также 
 Морской кадетский корпус
 Выпускники Севастопольского морского кадетского корпуса

Ссылки 
 Севастопольский морской кадетский корпус

Источники 
 Шавельский Г., протопресв. Воспоминания: В 2 томах. М.: Крутицкое подворье, 1996. С. 198.
 Колупаев В. Русские в Магрибе. Монография. М.: Издательство «Пашков дом», 2009. 415 с. илл. ISBN 978-5-7510-0435-4 Научное издание
Морской кадетский корпус
Кадетские корпуса Российской империи
Образование в Севастополе
Севастопольский морской кадетский корпус